Mnichov (aus tschechisch mnich = Mönch; von lateinisch monachus, griechisch monachos = Einsiedler) ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Mnichov u Mariánských Lázní (Einsiedl im Kaiserwald), Stadt in Böhmen
 Mnichov pod Pradědem (Einsiedel), Dorf im Altvatergebirge, Ortsteil von Vrbno pod Pradědem
 Mnichov u Strakonic (Münchhof), Gemeinde in Westböhmen
 Mnichov u Poběžovic (Münchsdorf), Gemeinde in Westböhmen
 Mnichov u Loun (Minichhof), Dorf in Nordböhmen, Ortsteil von Libčeves
 Mnichov u Lučního Chvojna (München), Dorf in Nordböhmen, Ortsteil von Velké Chvojno
 Mnichov (München), eine Wüstung bei Zahrádky in Nordböhmen
 Mnichov, seit 1955 Mírová, Gemeinde im Okres Karlovy Vary

Mnichov ist auch die tschechische Bezeichnung für die Stadt München.

Siehe auch:
 Mnichowo